Деражное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Деражное — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 
 Деражное — село в Костопольском районе Ровненской области.